Tanya Landman – scrittrice britannica 
 Yuri Landman – musicista, musicologo e liutaio sperimentale olandese
 Wim Landman – calciatore olandese